Саградо Коразон де Хесус има више значења:

 Саградо Коразон де Хесус (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Саградо Коразон де Хесус (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Саградо Коразон де Хесус (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Саградо Коразон де Хесус (Окотепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Саградо Коразон де Хесус (Тапалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Саградо Коразон де Хесус (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Саградо Коразон де Хесус (Тустла Гутијерез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Саградо Коразон де Хесус (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Саградо Коразон де Хесус (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Саградо Коразон де Хесус (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Саградо Коразон де Хесус, Ла Норија де Лоле (Ромита), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Саградо Коразон де Хесус (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Саградо Коразон де Хесус (Сан Мигел де Оркаситас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Саградо Коразон де Хесус (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Саградо Коразон де Хесус (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику